Els 1.500 metres masculins al Campionat del Món d'atletisme de 2009 van tenir lloc a l'Estadi Olímpic de Berlín els dies 15, 17 i 19 d'agost.

Medallistes

Rècords

Mínimes per classificar-se

Programa

Resultats

Sèries 
Els 5 primers de cada sèrie (Q) i els 4 millors temps (q) passaven a les semifinals.

Semifinals 
Els 5 primers de cada sèrie (Q) i els dos millors temps (q) es van classificar per a la final.

Final 

1500 metres m